Sven est un prénom scandinave également répandu dans certains pays germaniques comme l'Allemagne et les Pays-Bas, ainsi que dans deux pays de langues fenniques, la Finlande et l'Estonie. Il dérive du vieux norrois Sveinn et signifie jeune homme (d'où l'anglais swain, terme vieilli désignant un jeune berger, un page, ou un soupirant). Au cours des siècles, plusieurs souverains européens ont porté ce prénom, dont Sven  de Danemark qui a conquis la Norvège puis l'Angleterre en 1002.

Originellement limité à la Scandinavie, il est devenu très populaire dans la seconde moitié du  en Allemagne, jusqu'à y devenir l'un des 10 prénoms les plus donnés dans les années 1970. Dans les pays nordiques, il est surtout porté en Suède.

Le prénom Sven est à l'origine du patronyme suédois Svensson signifiant « Fils de Sven ».

Souverains 
 Sven  de Danemark
 Sven II de Danemark
 Sven III de Danemark
 Sven Svensson
 Sven Knutsson de Norvège
 Sven de Suède

Scientifiques 
 Sven Hedin
 Sven Nilsson

Sportifs 
 Sven Bender
 Sven Christ
 Sven Davidson
 Sven Eriksson
 Sven Fischer
Sven Grosseger
 Sven Hansson
 Sven Kmetsch
 Sven Kramer
 Sven Kums
 Sven Nys
 Sven Rydell
 Sven Utterström
 Sven Vermant

Divers 
 Sven Alkalaj, homme politique bosniaque
 Sven de Wijn (1983-), acteur néerlandais
 Sven Delblanc, écrivain suédois
 Sven Hassel (1917-2012), écrivain danois
 Sven Jaschan, délinquant informatique allemand
 Sven Lindqvist (1932-2019), écrivain suédois
 Sven Nykvist, cinéaste suédois
 Sven Väth, DJ

Fictions 
 Sven Gunderson, joueur de poker suédois, dans le film Titanic (1997) 
 Sven dans le film d'animations Disney La Reine des neiges
 Sven dans le court métrage La Reine des neiges : Une fête givrée
 Sven dans la série Once Upon a Time Saison 4 où il y apparaît dans 4 épisodes
 Sven personnage du jeu vidéo de Valve : Dota 2 sur PC.
Sven est le chien de Pewdiepie dans le jeu Minecraft

Variantes 
 Sveinn, forme originelle norroise, toujours en usage en Islande.
 Svein, utilisé en Norvège.
 Svend, fréquent en Norvège et au Danemark.
 Swen, graphie alternative parfois employée en allemand.
 Svenne, traditionnel diminutif suédois.
Svens, utilisé dans les pays baltes
 Zven, comme le guitariste allemand de Rammstein et chanteur de Emigrate Richard Zven Kruspe.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom scandinave
Prénom suédois

is:Sveinn